Mesterdetektív (1970) Anthony Shaffer színműve
A mesterdetektív (1972), Joseph L. Mankiewicz filmje
Mesterdetektív (2007), Kenneth Branagh filmje